aartsbisdom Paderborn
 zie prinsbisdom Paderborn voor de wereldlijke macht van het bisdom